Der erste Verdacht steht für:

 Der erste Verdacht (Guldkalven), Roman von Helene Tursten (2005), siehe Helene Tursten #Der erste Verdacht
 Der erste Verdacht (Guldkalven), schwedischer Film (2008), siehe Irene Huss, Kripo Göteborg #1. Staffel 
 Twisted – Der erste Verdacht, deutsch-US-amerikanischer Film von Philip Kaufman (2004)